Гран-при Венгрии 1996 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 11 августа 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:17,129
 Лучший круг: Деймон Хилл 1:20,093

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии